

Wydarzenia 

 Delos z woli Rzymu stał się kolonią ateńską i wolnym portem, co przyczyniło się do upadku Rodos
 Delos zostało światowym centrum w handlu niewolnikami
 Terencjusz wystawił pierwszą komedię - Andria

Zmarli 
 Matatiasz Hasmoneusz, kapłan żydowski, inicjator wybuchu powstania Machabeuszy